Pack River ist der Name folgender Flüsse:

 Pack River (Lake Pend Oreille), Zufluss des Lake Pend Oreille in Idaho, vereinigte Staaten
 Pack River (Williston Lake), Zufluss des Williston Lake in British Columbia, Kanada